Der Name Brissago bezeichnet:

 Brissago TI, eine Gemeinde im Distretto di Locarno, Kanton Tessin, Schweiz
 Brissago-Inseln, zwei Inseln im Lago Maggiore
 Brissago-Valtravaglia, eine Gemeinde in der Provinz Varese, Lombardei, Italien
 Gewöhnlicher Trompetenbaum, auch als Brissagobaum bezeichnet
 eine Zigarrenmarke, siehe Virginiazigarre